Il collegio elettorale di Pesaro-Fano fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Barchi, Cartoceto, Fano, Gabicce, Gradara, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monteciccardo, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Piagge, Saltara, Sant'Angelo in Lizzola, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Serrungarina, Tavullia (provincia di Pesaro e Urbino), Barbara, Castel Colonna, Corinaldo, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe (provincia di Ancona).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Pesaro